Europiumiodid ist der Name mehrerer Verbindungen der chemischen Elemente Europium und Iod:

 Europium(II)-iodid, EuI2
 Europium(III)-iodid, EuI3